Asuncion (stad), de hoofdstad van Paraguay
 Asuncion (departement), een departement van Paraguay
 Asuncion (district Paraguay), een district van Paraguay
 Asuncion (Davao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Davao del Norte
 Asuncion-eiland, een eiland in de Marianen
 Asunción (provincie), een provincie van Peru
 Asunción (district Peru), een district van Peru

Zie ook 
 Ascension (doorverwijspagina)